Cettia annae é uma espécie de ave da família Cettiidae.

Apenas pode ser encontrada em Palau.

Referências 
  BirdLife International 2004. Cettia annae. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 10 de Julho de 2007.

Cettia
Aves descritas em 1868